Le titre de Musique des Lumières est utilisé par plusieurs manifestations : 

 un festival de musique classique en France
 un festival de musique classique en Suisse